Стране се могу односити на:

У географији 
 Стране света, стране свијета

Насељена места 
 Стране (Калиновик), насељено мјесто у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Стране (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Стране (Бусовача), насељено мјесто у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Страна, једнина речи стране